— японский футбольный клуб из города Кавасаки, префектура Канагава.

История 

Клуб был основан в 1955 году как футбольная секция компании Фудзицу. В 1999 году под именем «Кавасаки Фронтале» клуб вступил в профессиональную футбольную Джей-лигу.

Сравнительно недавно получив статус профессионального клуба, Кавасаки Фронтале в последние годы стал одним из лидером японского клубного футбола. В 2008 году клуб дебютировал в Лиге чемпионов АФК

Главная звезда клуба — Чон Тхэ Се, северокорейский нападающий, один из главных бомбардиров Джей-лиги.

Цвета клуба взяты у бразильского «Гремио». Предыдущая версия логотипа «Кавасаки Фронтале» была почти точной копией эмблемы бразильской команды. С 1997 года два клуба находятся в партнёрстве.

Достижения 
 Чемпион Японии (4): 2017, 2018, 2020, 2021
 Серебряный призёр чемпионата Японии: 2006, 2008, 2009
 Бронзовый призер чемпионата Японии: 2013
 Обладатель Кубка Императора: 2020
 Обладатель Суперкубка: 2019, 2021
 Обладатель Кубка Лиги: 2019

Состав

Известные игроки

Настоящего 

  Кэнго Накамура
  Кадзуки Ганаха
  Дзюнъити Инамото

Прошлого 
  Маркао
  Тинга
  Такаюки Судзуки
  Халк
  Чон Тесе

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Футбольные клубы Японии